«Суперпродукция» () — кинокомедия польского режиссёра Юлиуша Махульского.

Сюжет 
Председатель Конецпольский — известный предприниматель и гангстер, который грубо отодвигает конкурентов. Но больше огорчает его невеста. Она скучает и хочет остаться звездой фильма. Конецпольский заставляет известного кинокритика Ианека написать сценарий. Но создавать будет труднее, чем рецензировать.

В ролях 
 Рафал Круликовский — Ианек Джазга, кинокритик
 Пётр Фрончевский — председатель Конецпольский
 Януш Ревиньский — Здзислав Недзельский, кинопродюсер 
 Анна Пшибыльская — Доната Фиок, невеста Конецпольского
 Марта Липиньская — мать Ианека
 Магдалена Шейбаль — Марыся, подруга Ианека
 Кшиштоф Глобиш — Бартек Выпыховский, кинорежиссёр 
 Януш Юзефович — Павел Дзиобак, актёр
 Роберт Яроцинский — Сташек, человек Конецпольского
 Кшиштоф Кершновский — поручик Тарковский
 Сильвестер Мацеевский — капитан Бергман
 Ян Махульский — актёр Мариан
 Кристина Янда — известная актриса
 Томаш Сапрык — помощник режиссёра
 Марек Кондрат — фольксдойче
 Чеслав Лясота — кинокритик Чеслав
 Цезары Косинский — кинокритик Тадеуш
 Роберт Венцкевич — бандит
 Гжегож Эмануэль — бандит
 Анджей Грабовский — гангстер «Наполеон»
 Мариан Глинка — гангстер
 Артур Барцись — путник
 Малгожата Кожуховская — актриса, звезда фильма «Свинство»
 Эдвард Клосиньский — кинооператор-постановщик
 Ян Энглерт — камео
 Роберт Глински — камео
 Юлиуш Махульский — камео
 Ярослав Сокул — Патрик, коллекционер покемонов который убил и изнасиловал свою мать / танкист

Ссылки 
 Описание фильма на сайте konsulatrp.ru 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 

Кинокомедии 2002 года
Кинокомедии Польши
Фильмы киностудии ZEBRA